V Bosně a Hercegovině jsou nejmenšími administrativními celky opštiny (bosensky: opština/општина nebo općina/опћина). Před Bosenskou válkou v letech 1992–95 bylo na území Socialistické republiky Bosna a Hercegovina celkem 109 opštin, z čehož 10 z nich tvořilo hlavní město Sarajevo.

Po válce vzrostl počet opštin na 143, které jsou rozděleny do dvou skupin:

 79 opštin spadá pod konstituci Federaci Bosny a Hercegoviny (FBiH) a zaujímají tak 51 % celkového území státu. Opštiny poté spadají pod 10 různých kantonů.
 64 opštin spadá pod Republiku Srbskou (RS) a zaujímají tak zbylých 49 % území

Opština Brčko nespadá přesně ani do jedné z federací a je řízena jak pod FBiH, tak i RS. Opština existovala již před válkou a nezměnila ani svou rozlohu. I když není technicky vzato považována za opštinu, je vedená ve všech statistikách jako celek stejné úrovně.

Každá z opštin má vlastní vedení a hlavu (přirovnatelné k českým okresním úřadům) a skládají se z jednoho velkého města a přilehlých vesnic. Bosna a Hercegovina má oficiálně 24 měst, které jsou samostatnou opštinou - Banja Luka, Bihać, Tuzla, Mostar, Zenica, Doboj, Prijedor, Bijeljina, Trebinje, Široki Brijeg, Cazin, Goradže, Livno, Zvornik, Gradiška, Živinice, Gračanica, Srebrenik, Gradačac, Visoko, Ljuboški a Čapljina.

Města Sarajevo a Istočno Sarajevo se skládají čtyř a šesti ošptin, které existovali již v předválečné éře a až poté se z nich stalo hlavní město.

Opštiny ve Federaci Bosny a Hercegoviny

Opštiny v Republice Srbské

Reference

Související články 
 Administrativní dělení Bosny a Hercegoviny

Externí odkazy